

Geografia 
 Oosthuizen – villaggio dei Paesi Bassi

Persone 
 Coenie Oosthuizen – rugbista sudafricano
 Deon Oosthuysen – rugbista sudafricano
 Devin Oosthuizen – rugbista sudafricano
 Louis Oosthuizen – golfista sudafricano
 Ockie Oosthuizen – rugbista sudafricano
 Theo Oosthuizen – rugbista sudafricano
 Thomas Oosthuizen – pugile sudafricano